Технічний дез-метал (іноді техно-дез, прогресивний дез-метал) — піджанр дез-металу орієнтований на складні рифи, ритми і структури.
Філл Фріман, екс-редактор Metal Edge, описував піджанр як:

Експерименти в дез-метал-русі почалися ще в кінці 1980-х у творчості Death, Atheist і . Четвертий, «Human» (1991), і наступні альбоми Death значно вплинули на більш пізні колективи технічного дез-металу 1990-х років.

Список гуртів технічного дез-металу

Примітки 

Музичні напрями